Седмо првенство СССР у шаху одржано је од 10. октобра до 11. новембра 1931. у Москви. На овом првенству поново се играло у једног групи са 18 учесника.

Турнирска табела

Спољашње везе 
 7. првенство СССР у шаху Москва 1931.

Првенства СССР у шаху
Шах у 1931.